

Sigle 
 Men's Rights Activism – Mascolinismo
 Magnetic Resonance Angiography – angiografia tramite risonanza magnetica
 Minimum reception altitude – quota minima di ricezione
 Mutual recognition agreement, Mutual recognition arrangement – accordo di mutuo riconoscimento
 Mineralcorticoid receptor antagonist – sigla anglofona indicante i farmaci antialdosteronici

Codici 
 MRA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Misurata (Libia)
 mra – codice ISO 639-3 della lingua mlabri